Le mot preneur peut désigner :
 un locataire ;
 un preneur d'otage ;
 un preneur de son.